Mihalgazi (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
Mihalgazi (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing